Алчевский — фамилия.

Известные носители:
 Алчевский, Алексей Кириллович (1835—1901) — украинский предприниматель, промышленник, меценат, коммерции советник, создатель первого в России акционерного ипотечного банка и финансово-промышленной группы в Российской империи.
 Алчевский, Василий Иванович (настоящая фамилия Чередниченко; 1904—1975) — советский артист оперетты.
 Алчевский, Григорий Алексеевич (1866—1920) — русский и украинский деятель музыкальной культуры, педагог, вокалист, камерный певец и композитор.
 Алчевский, Иван Алексеевич (1876—1917) — русский оперный певец (тенор).

См. также 
 Алчевская — фамилия.
 Алчевск